Пролетарское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Краснодарский край 
 Пролетарское сельское поселение — входит в Кореновский район

Омская область 
 Пролетарское сельское поселение — входит в Любинский район

Ростовская область 
 Пролетарское сельское поселение — Красносулинский район
 Пролетарское сельское поселение — Орловский район

Чеченская республика 
 Пролетарское сельское поселение — входит в Грозненский район.

См. также 
 Пролетарское городское поселение